Fonte Sant'Angelo ima više značenja:
 Fonte Sant'Angelo, Isernia
 Fonte Sant'Angelo, Perugia